Рома́нова — женская форма русской фамилии , также топоним.

 Носительницы фамилии

А 
 Романова, Александра Валерьевна (род. 1990) — казахстанская легкоатлетка.
 Романова, Алёна Александровна (род. 1983) — российская рок-певица.
 
 
 Романова, Анна Васильевна (1931—2008) — Герой Социалистического Труда (1976).
 Романова, Антонина Рафаиловна (Нестеровская; 1890—1950) — балерина.

В 
 Романова, Валентина Гончиковна (1923—1986) — чабан, Герой Социалистического Труда (1976).
 Романова, Валерия Сергеевна (род. 2003) — российская волейболистка.
 
 Романова, Вероника (род. 1986) — российская телеведущая, актриса.

Г 
 
 Романова, Гиана Александровна (род. 1955) — советская бегунья на средние дистанции 1970-х годов, чемпионка Европы 1978 года в беге на 1500 м.

Д 
 Романова, Джанет (1933—2017) — американский филолог, исследователь русского языка и литературы, переводчик, полиглот, вдова князя Никиты Никитича Романова.
 Романова, Дарья Владимировна (1853—1922) — украинская писательница конца XIX — начала XX века.

Е 
 Романова, Ева (род. 1946) — чехословацкая фигуристка, четырёхкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы.

З 
 Романова, Зоя Георгиевна (1907—1987) — советская легкоатлетка и педагог, Заслуженный мастер спорта СССР.

И 
 Романова, Инна Анатольевна (род. 1975) — белорусская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.

К 
 Романова, Кира Кирилловна (1909—1967) — княжна.

Л 
 Романова, Людмила Павловна (1929—2013) — советский врач-инфекционист, Герой Социалистического Труда.

М 
 Романова, Майя Тимофеевна (1927—2014) — марийская советская актриса театра, исполнительница марийских песен, заслуженная артистка РСФСР.
 Романова, Марина Петровна (1892—1981) — русская княжна.

 Романова, Марфа Никитична (в девичестве Захарьина-Юрьева-Романова; в браке Черкасская; ум. 1610) — боярыня Русского царства, тётка первого царя из династии Романовых.

Н 
 Романова, Надежда Петровна (1898—1988) — русская княжна.
 
 Романова, Николетта (род. 1979) — итальянская актриса кино, театра и телевидения, фотомодель.

О

Т 
 Романова, Тамара Юрьевна (род. 1975) — российский художник.

Ф 
 Романова, Фаина Александровна (1924—1990) — советская театровед и писательница.

Э 
 Романова, Элеонора Алексеевна (род. 1998) — российская, ранее украинская, гимнастка.

Ю 
 Романова, Юлия Михайловна (род. 1993) — российская лыжница.
 Романова, Юлия (род. 1997) — российская порноактриса, эротическая фотомодель и ютубер.

Я 
 Романова, Яна Сергеевна (род. 1983) — российская биатлонистка. Составные фамилии 
 Романова-Сегень, Наталья Владимировна (род. 1975) — русский писатель.

 Псевдоним 
 Миша Романова (род. 1990) — украинская певица, настоящее имя Наталья Владимировна Могиленец, солистка поп-группы «ВИА Гра».

 Вымышленные персонажи 
 Наталья Альяновна Романова — персонаж вселенной Marvel Comics.

 Топоним 
 Романова — деревня Степановского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.
 Романова — деревня в Заларинском районе Иркутской области.
 Романова — бывшая деревня на территории городского округа город Нижний Тагил Свердловской области.